Supertaça Cândido de Oliveira – competizione calcistica
Supercoppa portoghese – competizione di hockey su pista maschile
Supercoppa portoghese – competizione di hockey su pista femminile
Supercoppa portoghese di calcio a 5 – competizione di calcio a 5
Supercoppa del Portogallo (Supertaça de Portugal de Basquetebol) – competizione di pallacanestro
Supercoppa del Portogallo – competizione di pallamano maschile
Supercoppa portoghese – competizione di pallavolo maschile
Supercoppa portoghese – competizione di pallavolo femminile